Доуден (), в английской транскрипции Дауден () — английская фамилия. Известные носители:
 Доуден, Оливер (род. в 1978) — британский политик.
 Доуден, Эдуард (1843—1913) — английский и ирландский поэт и филолог.